Joás puede referirse a:

Joás de Israel, rey de Israel según el Antiguo Testamento.
Joás de Judá, rey de Judá según el Antiguo Testamento.